Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2007./08.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Za prvaka 2. HMNL

Dodatne kvalifikacije za 1. HMNL

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga 2007./08.
 Hrvatski malonogometni kup 2007./08.

Izvori 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Istok 2007./08. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Jug 2007./08. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Sjever 2007./08. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Zapad 2007./08. 
 MNK Kastav, 2. HMNL Zapad 2007./08. , pristupljeno 15. lipnja 2014.
 futsalplanet.com, doigravanja 1. i 2. HMNL 2007./08. 

2007-08